SLC4A11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 891 амінокислот, а молекулярна маса — 99 581.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки